Clementine kan syfta på:

Oh My Darling, Clementine – en sång
Clementine (film) – en sydkoreansk-amerikansk actionfilm från 2004
Clementine (TV-serie) – en brittisk TV-serie på franska
Clémentine – fransk animerad TV-serie
Clementinesonden – en amerikansk rymdsond